Vivan est un patronyme porté notamment par : 

 Itala Vivan, professeure italienne, spécialiste des cultures méditerranéennes ;
 Madeleine Vivan (1912-2020), poétesse et romancière française.

Homonymie de patronyme